Unter Dienstklasse versteht man
 eine Klasse im Sinne der Sozialstruktur, siehe Berufsklassifikation#Erikson-Goldthorpe-Portocarero-Klassen – EGP-Klassen
 eine Besoldungsgruppe (oder Unterteilung einer Besoldungsgruppe) von Beamten
 eine Kategorie einer Dienstleistung, siehe Global Positioning System#Genauigkeit der Positionsbestimmung

Siehe auch: 
 Dienst
Service